Mario Kröpfl ist der Name folgender Personen:

*Mario Kröpfl (Fußballspieler, 1989) (* 1989), österreichischer Fußballspieler
Mario Kröpfl (Fußballspieler, 1991) (* 1991), österreichischer Fußballspieler